Il singolare del Hall of Fame Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Neville Godwin era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Jeff Morrison.

Taylor Dent ha battuto in finale 6–1, 4–6, 6–4 James Blake.

Teste di serie

  James Blake (finale)
  Wayne Arthurs (primo turno)
  Julian Knowle (secondo turno)
  Jeff Morrison (secondo turno)

 Alexander Popp (quarti di finale)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Michaël Llodra (semifinali)
 Jürgen Melzer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002